

Вінтер-Парк — місто, штат Колорадо
 Вінтер-Парк — місто, штат Флорида